

Населені пункти та їхні частини
 Заґає — село в гміні Любжа Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Заґає — село в гміні Звежин Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Заґає — село в гміні Івановіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Заґає — село в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґає — село в гміні Лельково Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Заґає — частина міста Олькуш у Олькуському повіті Малопольського воєводства
 Заґає — частина міста Халінув у Мінському повіті Мазовецького воєводства
 Заґає — частина села Вшевількі в гміні Мілич Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Заґає — частина села Сцибожиці в гміні Тшицьонж Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Заґає — частина села Сулув у гміні Біскупіце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Заґає — частина села Дзевенцьоли в гміні Мехув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Заґає — частина села Ґдув у гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Заґає — частина села Лисокане в гміні Клай Велицького повіту Малопольського воєводства
 Заґає — частина села Карвін у гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Заґає — частина села Нова Весь у гміні Косув-Ляцький Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Заґає — частина села Сежпути-Заґайне в гміні Снядово Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Заґає — частина села Ґромадзиці в гміні Бодзехув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Заґає — частина села Рушкув у гміні Садове Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґає — частина села Борониці в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґає — осада в гміні Кочала Члуховського повіту Поморського воєводства
 Заґає — осада в гміні Сендзішув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґає — осада в гміні Бендзіно Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Заґає — осада в гміні Полянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки